Camon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Camon, Somme, 
 Camon, Ariège,